Maradi – rzeka w Afryce
 Maradi – miasto w Nigrze
 Maradi – departament Nigru